Mauvezin (Haute-Garonne)
 Mauvezin (Gers)
 Mauvezin (Hautes-Pyrénées)
ook:
Mauvezin-d'Armagnac, Landes
Mauvezin-de-Prat, Ariège
Mauvezin-de-Sainte-Croix, Ariège
Mauvezin-sur-Gupie, Lot-et-Garonne